Kornacki ist der Familienname folgender Personen:

 Ryszard Kornacki (* 1940), polnischer Schriftsteller
 Steve Kornacki (* 1979), US-amerikanischer Journalist und Fernsehmoderator